Санченко Антон Віталійович ( 29 липня 1966, Херсон) — український письменник, перекладач, видавець, розробник інформаційно-пошукових і аналітичних систем.
 Санченко Олександр Володимирович ( 1988) — народний депутат України 9-го скликання, громадський діяч і підприємець.